ISO 3166-2:GR — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Греции. Стандарт охватывает  1 автономный регион, 13 административных округов. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Греции — GR и дополнительного кода, записанных через дефис. Автономный регион Айон-Орос не входит в состав какого-либо административного округа. Дополнительные: однобуквенный код административных округов образованы латинскими буквами. Геокоды областей и округов являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — GR, присвоенного Греции в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Греции первого уровня

Геокоды 13 административных округов и 1 автономного региона административно-территориального деления Греции.

Геокоды пограничных Греции государств 
 Албания — ISO 3166-2:AL (на севере),
 Болгария — ISO 3166-2:BG (на севере),
 Македония — ISO 3166-2:MK (на севере),
 Турция — ISO 3166-2:TR (на северо-востоке).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Греции

Ссылки 
 Геокоды Греции (Online Browsing Platform (OBP)) 
 
 Геокоды Греции 

2:GR